Владислав Шафер (, 23 июля 1886 — 16 ноября 1970) — польский биолог, ботаник.

Биография 
Владислав Шафер родился в городе Сосновец 23 июля 1886 года. 

Он изучал ботанику в Венском университете, а затем в Львовском национальном университете имени Ивана Франко. С 1917 по 1960 год Шафер был профессором Ягеллонского университета в Кракове и директором Ботанического сада. С 1920 года он был членом-корреспондентом, а с 1925 года — действительным членом Польской академии знаний. 

Владислав Шафер умер в Кракове 16 ноября 1970 года.

Научная деятельность 
Владислав Шафер специализировался на водорослях и на семенных растениях.

Публикации 
 1914. Czosnek wołyński w Gołogórach. Warszawa: Societas Scientiarum Varsoviensis.
 1915. Anatomische Studien über Javanische Pilzgallen. Cracovie: Akad. Umiejętności.
 1924. Rośliny polskie. Lwów; Warszawa: Ksiażnica-Atlas.
 1925. U progu sahary: wrażenia z wycieczki do Tunisu odbytej na wiosnę 1924-go roku. Cieszyn: Nakładem Księgarni «Kresy».
 1928. Objasnienie geobotanicznej mapy Sokalszczyzny oraz zapiski florystyczne z tego obszaru.
 1928.	Das Hochmoor «Na Czerwonen» bei Nowy Targ.
 1928.	Guide for the excursion to the valley of the river Pradnik.
 1928.	Die Diluvialflora in Ludników bei Kraków.
 1929. Element górski we florze nizu polskiego = The mountain element in the flora of the Polish plain. 
 1929.	Parki narodowew Polsce = National parks in Poland.
 1932. The beech and the beechforets in Poland. Bern. 
 1933. Flora plejstoceńska w Jarosławiu. Kraków.
 1935. Flora polska. Kraków: Polska Akademja Umiejętności.
 1935.	Dwuliscienne wolnoplatkowe.
 1935.	Pleistocenskie jezioro pod Jaslem.
 1935.	Las i step na zachodniem Podolu = The forest and the steppe in West Podolia.
 1935.	The significance of isopollen lines for the investigation of the geographical distribution of trees in the post-glacial period.
 1938. Eine pliozäne Flora in Krościenko am Dunajec.
 1947. Flora pliocenska z Kroscienka N/Dunajcem.
 1948. Chromosome pairing and fertility in a new synthetic Triticum spelta.
 1953. Rosliny Polskie.
 1954. Czwartorzęd w nowym ujęciu.
 1957. The Genus Sphaerotheca Kirchheimer in the Lower Pliocene of the Carpatian Mountains.
 1958. Chronione w Polsce gatunki roślin.
 1959. Szata roslinna Polski.
 1959.	Swietokrzyski Park Narodowy.
 1961. Miocenska flora ze Starych Gliwic na Slasku = Miocenovaja flora iz Starych Glivic v Verchnej Silezii = Miocene flora from Stare Gliwice in Upper Silesia.
 1962. Tatrzański Park Narodowy / praca zbiorowa pod.
 1962.	Tatrzański Park Narodowy.
 1964. The decline of tertiary plants before the maximal glaciation of the West Carpathians.
 1964.	Zarys historii botaniki w Krakowie na tle szesciu wieków Uniwersytetu Jagiellonskiego.
 1964.	Ogólna geografia roslin.
 1965. Ochrona przyrody i jej zasobów.
 1966. The vegetation of Poland.
 1966.	La Société botanique de Pologne dédie ce volume à son membre d'honneur le Professeur docteur.
 1966.	Dziesięć tysięy lat historii lasu w Tatrach.
 1969. Kwiaty i zwierzęta: zarys ekologii kwiatów.
 1972. Szata roslinna Polski.
 1973. Protection of man's natural environment.
 1975. General plant geography. Warszawa.

Примечания

Литература 
 Piotr Köhler, 2009. Szafer Władysław Józef, krypt. W.S. (1886—1970). Polski Słownik Biograficzny t. 46, s. 401—407.
 Syniawa M., 2006: Władysław Szafer w 120 rocznicę urodzin. Część II. Przyroda Górnego Śląska, 46: 14—15.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Władysław Szafer
 Virtual International Authority File: Władysław Szafer
 Uniwersytet Marii Curie — Skłodowskiej: Doktorzy honorowi

Ботаники по алфавиту
Ботаники Польши
Члены Датской королевской академии наук
Ректоры Ягеллонского университета